Szató Megumi (1966) japán atléta
 Szató Megumi (1984) japán színésznő